Aguanqueterique är en ort i Honduras.   Den ligger i departementet Departamento de La Paz, i den sydvästra delen av landet,  km väster om huvudstaden Tegucigalpa. Aguanqueterique ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Aguanqueterique är huvudsakligen kuperad, men åt nordost är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Quebrada Suniyalca,  meter över havet,  km öster om Aguanqueterique. Runt Aguanqueterique är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Aguanqueterique är det största samhället i trakten. Omgivningarna runt Aguanqueterique är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är mars, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är september, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Departamento de La Paz (departement i Honduras)